Kongress für die Republik steht für:

 Kongress für die Republik (Niger) (Congrès pour la République), politische Partei in Niger
 Kongress für die Republik (Tunesien) (Congrès pour la République), politische Partei in Tunesien